La palabra cerramiento puede referirse a:

 Estructuras históricas de defensa que encierran un área:
 Muralla.
 Barbacana.

 Estructuras de separación de territorios y lugares privados:
 Valla o cerca.
 Cerramiento de parcela.

 Cada una de las superficies de un edificio que disponen de una cara al interior y de otra al exterior.
 Cerramiento.